Шимо́н Не́мец (; ) — словацкий хоккеист, защитник клуба «Ютика Кометс» и сборной Словакии по хоккею.

Карьера

Клубная 
Играл в юношеской лиге Словакии за юниорскую сборную и молодёжную команду «ХК Нитра». С сезона 2019—2020 играл за основную команду в словацкой экстралиге, также играл в «ХК Левице», который выступает в СПЛ.

На драфте НХЛ 2022 года выбран в 1-м раунде под общим 2-м номером клубом «Нью-Джерси Девилз». 14 июля 2022 года подписал с командой трёхлетний контракт новичка.

Международная 
Играл на МЧМ-2021 за молодёжную сборную, на турнире провёл пять матчей, набрав в них 4 очка, а сами словаки вылетели в 1/4 финала, проиграв молодёжной сборной США 5:2.

Первым турниром в карьере за основную сборную стал ЧМ-2021. На турнире провёл 5 матчей, набрал одно очко, в стартовой игре со сборной Белорусии, сделав передачу на Кристиана Поспишила, а словаки выиграли 5:2. Словаки проиграли в 1/4 финала сборной США со счётом 5:1 и покинули турнир.

В январе 2022 года вошёл в число игроков сборной для участия в ОИ-2022 В матче группового этапа с Швецией заработал единственное очко на турнире, отдав передачу на Юрая Слафковского, шведы выиграли 4:1. По итогам турнира словаки впервые в истории завоевали бронзовые медали на хоккейных олимпийских турнирах.

В мае 2022 года вошёл в состав сборной для участия в ЧМ-2022. . В заключительном матче группового этапа с Данией забросил первую шайбу за сборную и оформил три результативные передачи; матч закончился крупной победой словаков со счётом 7:1, а словаки пробились в 1/4 финала.  В 1/4 финала они уступили со счётом 4:2 финнам, ведя по ходу матча 2:0 и покинули турнир; за весь турнир Шимон забросил одну шайбу и отдал пять голевых передач.

Играл за молодёжную сборную на 2023, где словаки дошли до 1\4 финала и проиграли сборной Канаде в в овертайме со счётом 4:3. На турнире Шимон заработал 5 очков, забросив 1 шайбу и отдав 4 результативные передачи.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Родившиеся в Липтовски-Микулаше
Хоккеисты Словакии
Игроки ХК «Нитра»
Игроки ХК «Левице»
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Хоккейные защитники
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года